

Emplacements
 Mont Ibuki (伊吹山), Japon ;
  est une vieille ville du Japon.

Personnes
 Bunmei Ibuki (né en 1938) est homme politique japonais;
 Goro Ibuki (né en 1946) est acteur japonais.

Personnages
 Ibuki Mioda est un personnage de l'anime Danganronpa 3: The End of Hope's Peak High School (Despair Arc) et du jeu vidéo Danganronpa 2: Goodbye Despair ;
Ibuki est personnage de la série de jeux vidéo Street Fighter ;
 Maya Ibuki est un personnage de l'anime Neon Genesis Evangelion ;
 Kamen Rider Ibuki est un personnage de la série télévisée japonaise intitulée  Kamen Rider Hibiki ;
  et Kōko Ibuki sont des personnages de Clannad ;
 Suika Ibuki est un personnage de Touhou Project ;
 Ikaruga Ibuki, est un personnage de la fiction Asu no Yoichi! (High School Samurai) ;
 Ibuki est le nom d'un yakuza.
 Ibuki est aussi un personnage du jeu « Passion Chocolatée »

Bateaux
 Ibuki est le nom d'un croiseur de bataille japonais ;
 Ibuki est le nom d'un porte-avions d'escorte japonais.

Autres
 Ibuki est un album de musique taiko paru en 1996 par le groupe Kodo ;
 Ibuki est le premier satellite de surveillance des gaz à effet de serre.